Brennermotorvägen kan syfta på:

Brennermotorvägen – en motorväg i Österrike, se A13 (motorväg, Österrike)
L'Autostrada del Brennero – en motorväg i Italien, se A22 (motorväg, Italien)